Mokolé peut désigner :
 les Mokolé, une population du Bénin ;
 le mokolé, une langue yoruboïde parlée au nord-est du Bénin ;
 les langues mokolé, sous-groupe des langues mandées parlées en Afrique de l’Ouest.